Cet article traite de l'année 2003 de l'Équipe de France de football.

Après sa calamiteuse campagne 2002, l'équipe de France retrouve des couleurs en 2003. Les Bleus remportent chez eux leur deuxième Coupe des confédérations, se qualifient facilement pour l'Euro 2004 et terminent l'année en apothéose en infligeant une leçon de football à l'Allemagne chez elle. Seule fausse note dans ce remarquable bilan, la défaite sans appel subie à domicile en début d'année contre les Tchèques.

Les matches 

A : match amical. CC : match de la Coupe des confédérations 2003. QCE : match qualificatif pour l'Euro 2004

Les joueurs 

France
2003